Сене́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на захід від Парижа, 100 км на південний захід від Ренна, 5 км на південний схід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3890 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 8872,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сайт мерії
 Сене на сайті французького Національного інституту географії
 Сене на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень

 Мапа муніципалітету Сене на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Сене на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан